

Patronyme 
Le nom de Duncan McRae est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :
 Duncan McRae (politique) (?-1879), un homme politique canadien d'origine écossaise,
 Duncan McRae (rugby) (1974), un joueur de rugby australien.